Vehviläinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1977), chanteuse finlandaise
Anu Vehviläinen (née en 1963), femme politique finlandaise
Veini Vehviläinen (né en 1997), gardien finlandais de hockey sur glace
Ville Vehviläinen, musicien finlandais membre de Waltari

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois